Miejscowości:
 Coulter (Iowa)
 Coulter (Szkocja)

Osoby:
 Allen Coulter
 Marisa Coulter
 William Coulter
 Ann Coulter
 H. David Coulter

Inne:
 (18776) Coulter – planetoida